Страховка — розмовне позначення страхового поліса
 Страховка — розмовне позначення страхової суми
 Страховка — сукупність спорядження для альпінізму, гірського туризму, скелелазіння, льодолазіння і дій спортсменів, спрямованих на запобігання або мінімізацію можливих небезпек у горах

Див. також 
 Страхування — форма відшкодування збитків за рахунок страхового фонду
 Страхування (значення)